Slag bij Yorktown (1781)
 Slag bij Yorktown (1862)